Der Shorttrack-Weltcup 2016/17 war eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 4. November 2016 in Calgary und endete am 10. Februar 2017 in Minsk.

Ergebnisse

Damen

Calgary

Salt Lake City

Shanghai

Gangneung

Dresden

Minsk

Weltcupstände 
Endstand

Herren

Calgary

Salt Lake City

Shanghai

Gangneung

Dresden

Minsk

Weltcupstände 
Endstand

Weblinks 
 Kalender und Ergebnisübersicht

Wintersport-Weltcup 2016/17
2016 17